Conanci de Palència, bisbe de Palència (607-639)
 Conanci de Toledo, bisbe de Toledo (?)

Pàgines de desambiguació de biografies